Stertz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stertz (1878–1959), deutscher Psychiater und Neurologe
 Norbert Stertz (* 1965), deutscher Hornist

Siehe auch:
 Sterz (Begriffsklärung)